Zlatibor ist:
ein Bezirk in Serbien: Okrug Zlatibor
ein Gebirge in Serbien: Zlatibor (Gebirge)
ein Resort in Serbien; siehe Zlatibor (Resort)